(Oude) Stadhuis kan verwijzen naar:
 Gemeentehuis, een gebouw waarin de ambtenaren van de gemeente werken
 Stadhuis (metrostation), een Rotterdams metrostation
 Stadhuis (sneltramhalte), een RandstadRail halte in Zoetermeer

Zie ook
(Oude) Raadhuis (doorverwijspagina)
(Oude) Gemeentehuis (doorverwijspagina)